Der Ortsname Sußra bezieht sich auf drei benachbarte Dörfer in Nordthüringen:
 Holzsußra
 Marksußra
 Rockensußra